Mike Davis puede hacer reterencia a:

Baloncestistas 
Mike Davis (baloncestista de 1946)
Mike Davis (baloncestista de 1956)
Mike Davis (baloncestista de 1988)

Otros 
Mike Davis (sociólogo)